Stéphane Verdier, né à Montréal, est un comédien et journaliste québécois.

Biographie 

 
Stéphane Verdier est né dans un environnement familial qui le baignait dans l'univers de langue française. Sa mère et sa tante étaient toutes deux professeures de diction.

C'est très jeune qu'on l'initie au « bon parler français ». Il a commencé des cours de Français oral dès l'âge de trois ans au Studio Liette-Duhamel, affilié à l'Académie des écoles de diction de la Société du Bon Parler Français, devenue Mouvement Parlons mieux dans les années 1990.

Avant de devenir vice-président du Mouvement parlons mieux, il a été coorganisateur du concours LES ORATEURS DE DEMAIN puis adjoint de direction aux Relations publiques.

Il poursuit ses études en diction pendant de nombreuses années, pour ensuite étudier en Communications à l'Université de Montréal et ensuite à l'UQAM en photographie puis en Russe au département des langues. Stéphane parfait aussi son apprentissage du métier de communicateur à l'École de radio et d'élocution Promédia.

Stéphane Verdier a travaillé auprès d'organes de presses et de communications majeurs tels la Société Radio-Canada, Presse Canadienne et Agence France Presse à titre de collaborateur. Journaliste sportif il a prêté sa plume à la Gazette sportive et au défunt TV Pop où il était aussi scripteur pour Guy Lafleur, alors porte-couleurs des Rangers de New-York de la LNH.

Stéphane a aussi été reporter attitré à la couverture des Alouettes de Montréal pour Sympatico Msn, et de l'Impact de Montréal pour Sports Juniors et WNP Sports, médias qui diffusent sur la toile.

Sa carrière de comédien, annonceur et animateur l'a mené en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et aux États-Unis où il a joué à Las Vegas dans le spectacle MYSTÈRE du Cirque du Soleil. Il a campé des personnages dans plus d'une quarantaine de productions au théâtre, au cinéma et à la télévision. On l'a vu dans plus d'une trentaine de publicités dont celles de Bell Affaires pendant plus de quatre ans. En 2016, il a tourné dans INNOCENT, un film de Marc-André Lavoie sorti en  où il tient le rôle de Jean-Manon, le garagiste au côté d'Emmanuel Bilodeau.

Depuis plus de 35 ans, Stéphane Verdier est  coorganisateur du «Concours annuel de poésie» du Mouvement parlons mieux.

Depuis 1986, il s'intéresse aux sports de trampoline à titre de juge dans toutes les disciplines et aussi comme annonceur. Ainsi, au fil des ans, il a oeuvré dans plusieurs dizaines de championnats internationaux, nationaux, provinciaux et régionaux. En 2005, il s'associe à la prestigieuse compétition de gymnastique, GYMNIX INTERNATIONAL, présentée annuellement au Centre Claude-Robillard à Montréal. Il a été l'annonceur officiel francophone des  Championnats du monde de gymnastique artistique FIG à Montréal. Arbitre de baseball et il a été responsable des stages de formation au sein du Comité régional des arbitres de la rive-sud de Montréal (BQRSM). Stéphane a prêté sa voix aux compétitions de gymnastique aux Olympiques de la jeunesse (YOG) à Buenos Aires, Argentine en 2018, puis aux Jeux olympiques de Tokyo (TOKYO2020) tenus en 2021.

Notes et références 

Journaliste québécois
Acteur québécois de cinéma
Acteur québécois de télévision
Acteur québécois de théâtre
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Montréal